Almudena est un nom propre hispanique.

Étymologie 
Almudena est un mot espagnol provenant de l'arabe al-mudayna (en français : « citadelle »), diminutif de madina (en français « cité », « ville »). Ce mot a été introduit sur la péninsule Ibérique à l'époque de l'Al-Andalus, et a continué d'être utilisé pour certains toponymes, sous la forme hispanisée d'Almudena.

Ainsi, à Madrid, l'Almudena était l'antique médina musulmane qui se trouvait sur les rives de la petite rivière qui traverse Madrid, le Manzanares, là où se trouvent actuellement le palais royal, la place de l'Orient, et la cathédrale de l'Almudena. Le terme a probablement survécu en raison d'un certain nombre de légendes relatives à l’apparition, près de la muraille musulmane de Madrid (dont subsistent encore quelques restes), de la Vierge dite Vierge de l'Almudena, sainte patronne de Madrid célébrée le 9 novembre.

Almudena est également un prénom féminin dans les pays hispaniques, diminutif dérivé de la Vierge de l’Almudena, dont un des hypocoristiques est Almu.

Toponyme 

 Almudaina, commune espagnole de la province d'Alicante.

Architecture 
 Cathédrale de l'Almudena
 Palais royal de l'Almudaina, une résidence du roi d'Espagne à Majorque

Personnalités portant le prénom d'Almudena

Sources et bibliographie 

 Manuel Yáñez Solana, El gran libro de los Nombres, 1995, M. E. Editores, Madrid, .
 José María Montes Vicente, El libro de los Santos, 2001, Alianza, Madrid, .

Apparition mariale
Culture à Madrid
Culture espagnole
Histoire de Madrid
Histoire du catholicisme en Espagne
Prénom espagnol
Prénom féminin